Домашний:

 «Домашний» — российский телеканал, ориентированный на семейный просмотр.
 Домашний — остров архипелага Седова в составе архипелага Северная Земля.
 Домашний — остров в Баренцевом море.
 «» — израильский короткометражный фильм 2017 года, реж. Шира Мейшар.